Sécurité intérieure
 Sécurité intérieure est une série télévisée française diffusée en 2007